Кокарева — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Кокарева, Елена Владимировна (род. 1991) — российская гимнастка.
 Кокарева, Зинаида Николаевна (род. 1947) — депутат Верховного Совета СССР XI созыва.

См. также